Espléndido puede referirse a:
Magnífico, dotado de singular excelencia.
Generoso, desprendido ("liberal", según el DRAE).
Resplandeciente (en lenguaje poético).
Leedo lenguaje único y significado

Biónimos
Rana espléndida (Cruziohyla calcarifer), especie de anfibio anuro de la familia de ranas arbóreas Hylidae.
Suimanga espléndida (Cinnyris coccinigaster), especie de ave paseriforme de la familia Nectariniidae.
Anteojito espléndido (Zosterops splendidus), especie de ave paseriforme de la familia Zosteropidae.
Ave del paraíso espléndida (Astrapia splendidissima), especie de ave paseriforme de la familia Paradisaeidae.

Referencias